

Sigle 
Group Repetition Interval: intervallo di ripetizione che identifica ciascuna catena del sistema LORAN.

Codici 
 gri – codice ISO 639-3 della lingua ghari